Vitiello ist der Familienname folgender Personen:

 Gianni Vitiello (1973–2009), deutscher Disk Jockey
 Leandro Vitiello (* 1985), italienischer Fußballspieler
 Roberto Vitiello (* 1983), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Vitello